Тријумфална капија или славолук може да се односи на: 

 Тријумфална капија као тип грађевине
 Тријумфална капија у Паризу
 Тријумфална капија Карусел
 Тријумфална капија у Оранжу
 Тријумфална капија у Букурешту
 Тријумфална капија у Пјонгјангу
 Тријумфална капија, роман Ериха Марије Ремарка
 Тријумфална капија, филм из 1948.